Esistono due comuni francesi con questo nome

Remaucourt – Aisne
Remaucourt – Ardenne